Big Brother (Gran Germà) és un personatge de ficció de la novel·la 1984 de George Orwell
 Big Brother (EUA), versió del programa Big Brother als Estats Units d'Amèrica
 Big Brother (França), versió del programa Big Brother a França
 Big Brother (Brasil), versió del programa Big Brother al Brasil
 Gran Hermano (Argentina), versió del programa Big Brother a l'Argentina
 Gran Hermano (Espanya), versió del programa Big Brother a Espanya